Yangwan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yangwan (socken i Kina, Guangxi), 
 Yangwan (socken i Kina, Anhui), 

Robotskapade Kinaförgreningar